Okręty US Navy o nazwie USS „Solace”

 Pierwszy USS „Solace” (AH-2) był okrętem szpitalnym. W służbie w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej i I wojny światowej.
 Drugi USS „Solace” (AH-5) był okrętem szpitalnym. W służbie w czasie II wojny światowej.

Solace